Virtua Pro Football 2018, meglio conosciuto col precedente nome VPF 18, è un videogioco calcistico open source in fase di sviluppo, nato nel 2017 da un'idea di Kainco Electronics.

Il testimonial ufficiale del gioco sarà Paulo Dybala, mentre per il DLC mondiale la Nazionale di calcio dell'Argentina.

Nuove caratteristiche 
 Sostituzioni dinamiche che permettono di effettuare cambi durante la partita senza dover necessariamente interrompere l'azione e, di conseguenza, spezzare il ritmo di gioco.

 Aggiunta di nuovi stile di tackle e skill. Inoltre presente una modalità speciale street con Ronaldinho.

 Aggiunte nuove numerose esultanze post goal

 Aggiunta la licenza alla Copa Libertatores

Mondiali 2018 
La Kainco ha annunciato che nel videogioco sarà presente un DLC sul campionato mondiale di calcio 2018.